L'hôtel des sociétés savantes peut se référencer à plusieurs hôtels qui abritent des consortium de sociétés savantes :
 Hôtel des sociétés savantes (Bordeaux)
 Hôtel des sociétés savantes (Paris)
 Hôtel des sociétés savantes (Rouen)

Homonymie